Robert Lamm kan syfta på:

* Robert Lamm (1905–1989) avensk hortonom och växtgenetiker
 Robert Lamm  (född 1944), amerikansk keyboardist, sångare och låtskrivare